

Toponyme

Wakefield, ville située dans le West Yorkshire.
 Bataille de Wakefield, bataille de la Guerre des Deux-Roses
Wakefield une circonscription du West Yorkshire.

Wakefield, un village d'Australie-Méridionale
 la région de Wakefield, une zone d'administration locale en Australie-Méridionale



Wakefield, paroisse du comté de Carleton

Saint-Pierre-de-Wakefield, un village de l'Outaouais
Wakefield, un village de l'Outaouais
Wakefield, un canton cadastral de l'Outaouais
Wakefield, une ancienne municipalité de canton de l'Outaouais
Wakefield-Partie-Est, une ancienne municipalité de canton de l'Outaouais

Wakefield, ville située au Kansas ;
 Wakefield, une ville du Massachusetts ;
 Wakefield, une ville du Michigan ;
 Wakefield, une ville du Nebraska ;
 Wakefield, une ville du New Hampshire ;
 Wakefield, un village du Rhode Island, dans la ville de South Kingstown ;
 Wakefield, une CDP du comté de Fairfax en Virginie ;
 Wakefield, une municipalité du comté de Sussex en Virginie ;
 La Wakefield Country Day School, école américaine mixte, privée, et non confessionnelle située dans le comté de Rappahannock (Virginie).

Wakefield, une localité de l’île du Sud

Patronyme 

 Andrew Wakefield (né en 1957), ex-chirurgien britannique (radié), auteur de travaux frauduleux mettant en scène un lien entre vaccination et autisme
 Arthur Wakefield (1799-1843), marin et militaire anglais
 Edward Wakefield ( baronnet ; 1903-1969), fonctionnaire et homme politique britannique.
 Edward Gibbon Wakefield (1796-1862), écrivain et homme politique anglais
 George William Wakefield (1887-1942), auteur de bande dessinée britannique
 Gilbert Wakefield (1756-1801), critique anglais
 Jennifer Wakefield (1989-), joueuse de hockey sur glace canadien
 Milton Wakefield, homme politique provincial canadien
 Wavell Wakefield, baron Wakefield de Kendal (1898–1983), joueur anglais de rugby à XV et homme politique
 William Wakefield Baum (né en 1926), cardinal américain

Autres 
 Wakefield, nouvelle de Nathaniel Hawthorne publiée en 1835.
 Wakefield, film américain écrit et réalisé par Robin Swicord, et sorti en 2016.

Homonymie de toponyme
Homonymie de localités
Homonymie de titre